Bywater ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Bywater († 1923), im Vereinigten Königreich hingerichteter Mörder, siehe Edith Thompson
 Hector Charles Bywater (1884–1940), britischer Militärschriftsteller und Journalist
 Ingram Bywater (1840–1914), britischer Klassischer Philologe
 Jenny Bywater-Fuchs (1826–1883), Opernsängerin (Sopran)
 Marie Bywater (* 1951), britische Botanikerin
 Stephen Bywater (* 1981), britischer Footballspieler